Ställverk kan avse:

Ställverk (elkraft) – en anläggning för distribution av elkraft inom ett område. Se även: kraftverk, kraftledning.
Ställverk (järnväg) – en anläggning för att styra järnvägstrafiken inom en station.

pl:Rozdzielnica elektryczna